Теа́н (Теа́нум; ) — название двух древнеиталийских городов.

 Теа́н Апули́йский (Теа́нум Апули́йский; ) — город в Апулии на реке Френтоне, на границе Апулии и области френтанов, современный Сан-Паоло-ди-Чивитате.
 Теа́н Сидици́нский (Теа́нум Сидици́нский; ) — главный город области сидицинов в Кампании, на северном склоне горы Массик, на Пренестинской дороге, к западу от города Калы. Современный Теано. Со времён Октавиана Августа — римская колония с правом чеканки собственных монет.

Литература